Лоурдес има више значења:

 Лоурдес (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лоурдес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лоурдес (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лоурдес, Естасион де Лоурдес (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лоурдес, Ел Перико (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лоурдес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику